Klingenbach – abgeleitet wohl meist vom vorwiegend im südwestdeutschen Raum gebräuchlichen Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Klingenbach, eine Gemeinde im Burgenland

Gewässer:

 Klingenbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (Regnitz, Oberfranken) bei Trossenfurt, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Klingenbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zur Schmutter) in Markt Biberbach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Klingenbach (Blinde Rot) – zwei Zuflüsse der Blinden Rot im Ostalbkreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Klingenbach (Blinde Rot, Adelmannsfelden), rechter Zufluss zwischen Dollishäusle und Adelmannsfelden, Gemeinde Adelmannsfelden
 Klingenbach (Blinde Rot, Neuler), linker Zufluss unterhalb der Papiermühle von Adelmannsfelden an der Gemeindegrenze zu Neuler
 Klingenbach (Breitenbach), linker Zufluss des Breitenbachs bei Engelhofen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Brunnenwiesenbach), linker Zufluss des Brunnenwiesenbachs (zur Rems) nahe Iggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Klingenbach (Bühler) – zwei Zuflüsse der Bühler im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Klingenbach (Bühler, Heilberg), linker Zufluss der Bühler im Weiler Heilberg, Gemeinde Bühlerzell
 Klingenbach (Bühler, Cröffelbach), rechter Zufluss in Cröffelbach, Gemeinde Wolpertshausen
 Klingenbach (Dentelbach), linker Zufluss des Dentelbachs bei Großhöchberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Eberbach), rechter Zufluss des Eberbachs (zur Sulm) in Hölzern, Gemeinde Eberstadt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Eichelbach), rechter Zufluss des Eichelbachs (zur Haidenaab) bei Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Klingenbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach an der Gießmühle, Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale in Diebach, Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Klingenbach (Gleiritsch), linker Zufluss der Gleiritsch bei der Bornmühle, Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Klingenbach (Goldbach), rechter Zufluss des Goldbachs zwischen Markt Goldbach und Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Klingenbach (Gruppenbach), linker Zufluss des Gruppenbachs bei Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Haslochbach), linker Zufluss des Haslochbachs bei der Nickelsmühle, Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Klingenbach (Herrgottsbach), linker Zufluss des Herrgottsbachs bei Lichtel, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Igelsbach), linker Zufluss des Igelsbachs bei Igelsbach, Gemeinde Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Klingenbach (Irrebach), rechter Zufluss des Irrebachs (zur Altmühl) bei Nehdorf, Markt Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingenbach (Jagst) – fünf Zuflüsse der Jagst, siehe auch Liste der Zuflüsse der Jagst in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Kalter Klingenbach oder Sägbach (Jagst), rechter Zufluss bei Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Klingenbach (Jagst, Steinbach), linker Zufluss bei Steinbach an der Jagst, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Weckelweiler Klingenbach (nach dem durchflossenen Weiler), rechter Zufluss gegenüber dem Städtchen von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall
 Klingenbach (Jagst, Krautheim), rechter Zufluss des Mühlkanals der Wehrmühle neben der Jagst in Krautheim, Hohenlohekreis
 Klingenbach (Jagst, Gommersdorf), rechter Zufluss bei Gommersdorf, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis
 Klingenbach (Katzenbach), rechter Zufluss des Katzenbachs (Oberlauf des Reichenbachs, zur Fils) bei Hohengehren, Gemeinde Baltmannsweiler, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg; mit Holdersteinwasserfall
 Klingenbach (Köschinger Bach), linker Zufluss des Köschinger Bachs bei Markt Kösching, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Klingenbach (Körsch) – zwei Zuflüsse der Körsch im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Klingenbach (Körsch, Ostfildern), linker Zufluss beim Wohnplatz Stockhausen, Stadt Ostfildern
 Klingenbach (Körsch, Denkendorf), rechter Zufluss beim Wohnplatz Friedrichsmühle, Gemeinde Denkendorf
 Klingenbach oder Bach an den Rehklingen, rechter Nebenfluss des Meerbachs in Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Klingenbach, Oberlauf des Moosbachs bis nach Moos, Gemeinde Geroldshausen, Landkreis Würzburg, Bayern, im Bachsystem des Wittigbachs
 Klingenbach (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs (zur Isar) bei Kloster Schäftlarn, Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München, Bayern
 Klingenbach (Neckar) – vier Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Klingenbach (Neckar, Neckartenzlingen), linker Zufluss vor Neckartenzlingen, Landkreis Esslingen
 Klingenbach (Neckar, Stuttgart), linker Zufluss beim Stadtteil Berg, kreisfreies Stuttgart
 Klingenbach (Neckar, Heilbronn), linker Zufluss beim Stadtteil Klingenberg, kreisfreies Heilbronn
 Klingenbach (Neckar, Schönbrunn), linker Zufluss bei Moosbrunn, Gemeinde Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis
 Klingenbach (Reinach), rechter Zufluss der Reinach (zum Seebach, zur Brettach, zur Jagst) nahe Schainbach, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Rimbach), rechter Zufluss des Rimbachs (zum Herrgottsbach) bei Lichtel, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Rot), rechter Zufluss der „Gmünder“ Rot bei Tanau, Gemeinde Durlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Schirnbach), rechter Zufluss des Schirnbachs bei der Unteren Papiermühle, Markt Wiesentheid, Landkreis Kitzingen
 Klingenbach (Schönbach), linker Zufluss des Schönbachs (zur Sulzach) bei Metzlesberg, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingenbach (Stöckigsbach), linker Zufluss des Stöckigsbachs (zum Main) bei der Droßmühle, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern
 Klingenbach (Sulzbach, Bittelbronn), linker Hauptstrang-Oberlauf des Sulzbachs (zur Jagst) bis Bittelbronn, Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Sulzbach, Steinenbronn), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Aich) bei Steinenbronn,  Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Bodenreuth, Markt Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Klingenbach (Uhlbach), linker Zufluss des Uhlbachs (zum Neckar) in Obertürkheim, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Ulfenbach), rechter Zufluss des Ulfenbachs in Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Tauber) – zwei Zuflüsse der Tauber; flussabwärts:
 Klingenbach (Tauber, Weikersholz), linker Zufluss bei Weikersholz, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klingenbach (Tauber, Possenmühle), rechter Zufluss der Tauber vor Possenmühle, Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingenbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Bodenreuth, Markt Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Klingenbach (Wickerbach), linker Zufluss des Wickerbachs in Wallau (Hofheim am Taunus), Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Klingenbach (Wiesengraben), linker Zufluss des Wörthgrabens (zum Wiesengraben, zum Herrenseegraben<, linker Hauptstrang-Oberlauf des Erleinsbachs, zum Main) bei Dürrfeld, Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Klingenbach (Wissenbach), linker Zufluss des Wissenbachs (zur Töss) bei Neuthal, Gemeinde Bäretswil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Fünfklingenbach, rechter Zufluss des Ochsenbächles (zur Fichtenberger Rot) bei Erlach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingbach
 Klingebach
 Klingelbach
 Klingenbächle
 Klingenbächlein
 Klingengraben
 Klinggraben
 Klinkbach
 Moorklingenbach
 Pfaffenklingenbach
 Sauklingenbach
 Schluchtbach
 Sperberklingenbach, linker Zufluss des Avenbachs zwischen Avenmühle und Kottspiel, beide Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Vogelklingenbach, linker Zufluss der Blinden Rot (zum Kocher) nach der Ludwigsmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis
 Wolfsklingenbach